Husák může být:
 nářeční výraz pro housera – samec od husy

příjmení osob
mužský tvar
 Antonín Husák (1819–1896) – český katolický kněz a mladočeský politik
 František Husák (1936–1991) – český herec
 Gustáv Husák (1913–1991) – bývalý československý prezident a komunistický politik
 Jan Husák (* 1958) – český politik
 Johann Husak (1848–1918) – sudetoněmecký politik, poslanec Říšské rady, starosta Teplic
 Milivoj Husák (* 1950) – český malíř a grafik s jugoslávskými kořeny
 Otakar Husák (1885–1964) – československý generál a ministr obrany
 Patrik Husák (* 1990) – český lední hokejista
 Tomáš Husák (* 1949) – český diplomat
 Vladislav Husák (* 1965) – český policista a bývalý policejní prezident
ženský tvar
 Magda Husáková (1916–1966) – česká právnička, herečka a režisérka, 1. manželka Gustáva Husáka
 Viera Husáková (1923–1977) – 2. manželka Gustáva Husáka
zeměpisný název
 Husák (okres Sobrance) – slovenská obec v okrese Sobrance

Odkazy

Externí odkazy